JCA steht als Abkürzung für:

 Japan Chess Association, die Dachorganisation der Schachspieler in Japan
 Japanese Choral Association, Dachverband für Chöre in Japan
 Java Cryptography Architecture, eine standardisierte Java-Programmierschnittstelle (API) für Kryptografie
 Java EE Connector Architecture, eine Software-Architektur und Programmierschnittstelle (API) zur Integration von heterogenen Anwendungen in die Java-EE-Plattform.
 Jewish Colonisation Association, eine 1891 gegründete Vereinigung für die Gründung jüdischer Kolonien in Amerika

JCA